Chavin – miejscowość we Francji 
 Chavín – kultura